Сан Хакобо има више значења:

 Сан Хакобо (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Сан Хакобо (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хакобо (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хакобо (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику